Als Bellona-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 Bellona-Klasse (1760); eine Klasse von fünf 74-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine (1760–1813)
 Bellona-Klasse (1782); eine Klasse von zehn 40-Kanonen-Fregatten der schwedischen Marine (1782–1834)
 Bellona-Klasse; Unterklasse von fünf Flugabwehrkreuzern der Dido-Klasse der britischen Marine (1943–1985)